Гаибова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гаибова, Хадиджа Осман-бек кызы (1893—1938) — азербайджанская пианистка.
 Гаибова, Нигяр (более известна под фамилией Шихлинская; 1871/1878—1931) — азербайджанская сестра милосердия, председательница Больницы дамского комитета офицерской артиллерийской школы при Красном Кресте.